Ostankino steht für:

 Fernsehturm Ostankino, Funk- und Fernsehturm in Moskau
 Fernsehzentrum Ostankino, Fernsehzentrum in Moskau
 Schloss Ostankino
 (5935) Ostankino, Asteroid des Hauptgürtels